RER steht für:
 , in französischsprachigen Ländern die übliche Bezeichnung für S-Bahn-artige Vorortsbahnverkehrssysteme
 insbesondere für das Réseau express régional d’Île-de-France in der Region um Paris
 gelegentlich als Abkürzung für die Ravenglass and Eskdale Railway in Großbritannien

rER steht für:
 Raues Endoplasmatisches Retikulum, ein Membransystem in Zellen

rer steht für:
  (lateinisch), bezeichnet zusammen mit nat. bei akademischen Graden das Fachgebiet Naturwissenschaften (z. B. Dr. rer. nat.)

RER steht für:
 Respiratory Exchange Ratio, Englisch für Respiratorischer Quotient

RER